Desa Sangiang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sangiang (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,94, long 108,36), 
 Desa Sangiang (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,36, long 106,40), 
 Desa Sangiang (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,00, long 107,79), 
 Desa Sangiang (administrativ by i Indonesien, Banten), 
 Desa Sangiang (administrativ by i Indonesien, Nusa Tenggara Barat), 

Robotskapade Indonesienförgreningar